

События 
 Пифагор прибыл в Кротон.
 530 — Эвпалином из Мегары на Самосе создан тоннеля-акведука в толще скалы.
 Ок. 530 — основана колония Гераклеи Каллатия.
 Поход Кира II против саков-массагетов Закаспия; Кир убит во время сражения со скифами царицы Томирис в районе реки Узбой (Аракс); похоронен в Пасаргадах.
 Август 530 — март 522 — царь Персии — Камбис II (Камбуджия), сын Кира.

Китай 
 12-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Согласно «Цзо чжуань», цисцы помогли яньскому князю вернуть власть. Весной циский полководец Гао Янь ввёл изгнанного яньского князя в княжество Ян (вассал Янь).
 В 3 луне, в день жэнь-шэнь умер князь Чжэн Цзянь-гун (Цзя), ему наследовал сын Нин (Дин-гун, эра правления 529—514). В 5 луне Цзянь-гун был похоронен.
 Летом сунский посол Хуа Дин прибыл с визитом в Лу.
 Летом луский гун отправился в Цзинь, достиг Хуанхэ. Ему отказали в приёме, и он вернулся.
 Циский гун прибыл в Цзинь и встретился с Чжао-гуном.
 Вэйский гун прибыл в Цзинь, чтобы почтить нового правителя.
 В 5 луне в Чу был казнён сановник Чэн-сюн.
 Цзы-чжан, правитель города Бай, увещевал Лин-вана из-за его жестокости (эпизод 218 «Го юй»).
 Осенью чжэнский Дин-гун прибыл в Цзинь.
 В 10 луне луский сановник гун-цзы Инь бежал в Ци.
 В 10 луне чуский ван напал на Сюй, чтобы устрашить У, остановился в Ганьси. Народ препятствовал походу, озлобившись на вана. Готовясь к походу на У и Юэ, войско стояло между реками Цзюй и Фэнь три года (531—529), население страдало от голода и принуждения к труду. Лин-ван хотел отправить послов в Чжоу за треножниками, его одобрил советник Си-фу.
 В 10 луне цзиньцы воевали с сянь-юй (одним из племён бо-ди).
 Чжоуский сановник Юань-бо был изгнан своими подданными, которые поставили его брата.

См. также

Примечания